Les élections législatives bulgares de 2021 peuvent désigner ces élections bulgares :
 les élections législatives bulgares d'avril 2021 ;
 les élections législatives bulgares de juillet 2021 ;
 les élections législatives bulgares de novembre 2021.

Homonymie